Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2018 in Batumi. Es beteiligten sich 149 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. China

2. Ukraine

3. Georgien

4. Russland

5. Ungarn

6. Armenien

7. USA

8. Indien

9. Georgien B

10. Aserbaidschan

11. Kasachstan

12. Frankreich

13. Spanien

14. Iran

15. Vietnam

16. Polen

17. Usbekistan

18. Weißrussland

19. Slowakei

20. Mongolei

21. Tschechien

22. Serbien

23. Rumänien

24. Türkei

25. Peru

26. Niederlande

27. Kuba

28. Deutschland

29. England

30. Kolumbien

31. Slowenien

32. Schweiz

33. Litauen

34. Israel

35. Indonesien

36. Lettland

37. Griechenland

38. Kanada

39. Kroatien

40. Österreich

41. Georgien C

42. Estland

43. Ägypten

44. Australien

45. Argentinien

46. Luxemburg

47. Moldawien

48. Kirgisistan

49. Italien

50. Turkmenistan

51. Norwegen

52. Algerien

53. Mexiko

54. Ecuador

55. Montenegro

56. Schweden

57. Brasilien

58. Finnland

59. Guatemala

60. Malaysia 

Die malaysische Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft von Dschibuti. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

61. Jordanien

62. Südafrika

63. Island

64. Singapur

65. Bolivien

66. El Salvador

67. Philippinen

68. Chile

69. Südkorea

70. Mazedonien

71. Tadschikistan

72. Bangladesch

73. Schottland

74. Sri Lanka

75. Wales

76. Bosnien und Herzegowina

77. Venezuela

78. Costa Rica

79. Dominikanische Republik

80. Thailand

81. Monaco

82. Marokko

83. Irland

84. Dänemark

85. Vereinigte Arabische Emirate

86. ICCD 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen das verspätet angereiste Team von Togo. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der Stammspielerinnen berücksichtigt.

87. Albanien

88. Uruguay

89. Irak

90. Sambia

91. IBCA

92. IPCA

93. Botswana

94. Neuseeland

95. Portugal

96. Uganda

97. Simbabwe

98. Belgien

99. Barbados

100. Trinidad und Tobago

101. Honduras

102. Japan

103. Suriname

104. Taiwan

105. Nicaragua

106. Tunesien

107. Paraguay

108. Panama

109. Puerto Rico

110. Syrien

111. Angola

112. Madagaskar

113. Kosovo

114. Jamaika

115. Kenia

116. Mosambik

117. Nepal

118. Malta

119. Palästina

120. Nigeria 

Die nigerianische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

121. Namibia

122. Bermuda

123. Niederländische Antillen

124. Malediven

125. Äthiopien

126. Hongkong

127. Bahamas

128. Ruanda 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

129. Sudan

130. Palau

131. Kuwait

132. Togo 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Die kampflose Niederlage in der ersten Runde ist in der Gesamtbilanz enthalten, nicht aber in den Einzelbilanzen.

133. Guyana

134. Lesotho

135. Malawi

136. Ghana

137. Seychellen

138. Eswatini 
Das Königreich Swasiland hatte sich im April 2018 in Eswatini umbenannt. Die FIDE führte die Mannschaft zum Zeitpunkt der Olympiade dennoch weiter unter der alten Staatsbezeichnung.

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

139. Kamerun

140. Elfenbeinküste 

Die Mannschaft erhielt in der siebenten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Außerdem traf die Mannschaft verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf.

141. Senegal 

Die Mannschaft erhielt in der dritten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Die Ersatzspielerin Awa Sokhna kam nicht zum Einsatz.

142. Burundi 

Die Mannschaft erhielt in der neunten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Außerdem traf die Mannschaft verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Zudem bestand das Team nur aus drei Spielerinnen. Brett 4 wurde jeweils freigelassen, dabei namentlich die Spielerin Tessy-Flyse Nkurunziza aufgestellt.

143. São Tomé und Príncipe 

Die Mannschaft erhielt in der achten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Das Team bestand nur aus drei Spielerinnen.

144. Tansania 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Die Ersatzspielerin Doppalapudi Prasuna kam nicht zum Einsatz.

145. Sierra Leone 

Die Mannschaft erhielt in der zweiten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

146. Mauritius

147. Gabun 

Die Mannschaft erhielt in der fünften Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Die Mannschaft bestand nur aus drei Spielerinnen. Brett 4 wurde jeweils kampflos abgegeben und dabei die Spielerin Whitney Stania Egnouamalogui aufgestellt. Die gemeldete Ersatzspielerin Monica Ly Ronguiah wurde nicht eingesetzt.

148. Zentralafrikanische Republik 

Die Mannschaft erhielt in der sechsten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

149. Gambia 

Die Mannschaft erhielt in der vierten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2018 bei chess-results.com

2018
Schach 2018
Schach (Georgien)
Sport (Batumi)